Stefan Mondial is een Nederlandse zanger uit Groenlo.

Biografie 
Mondial kwam in de jaren 90 in contact met producent Wim de Vries (tekstschrijver van onder andere Frans Bauer en
Marianne Weber) nam een demo op. Het persoonlijke advies van Weber om een cd op te nemen, resulteerde in de cd ‘Kleine Bever’ (1996) en een platencontract bij Ivory Tower Records. Op het album kwamen twaalf eigen nummers, waarvan ‘Kleine Bever’ landelijk als single werd uitgebracht. Mondial bracht 2001 vervolgens bij platenmaatschappij SLP de single ‘De Laatste Keer’ uit.

Mondial verscheen met diverse optredens live op tv bij Veronica en voor DSM gaf hij een optreden voor 12.000 gasten tijdens een bedrijfsfeest in het MECC te Maastricht. In Nijmegen zong hij op de Dag van het Levenslied en in Amsterdam stond hij in de cafés ‘Bolle Jan’, ‘Peter Beense’ en het ‘Hof Van Holland’. Voor de stichting ‘Varen Met Joop’ zong hij tijdens de jaarlijkse Rijnreis voor vereenzaamde ouderen op de Rijn. Er volgden radio-interviews en aandacht van weekblad ‘Party’, waarin vergelijkingen gemaakt worden met Gerard Joling. Tijdens de ‘SEN-Feesten’ in Neede won Mondial in 1999 een levensliedfestival.

In 2002 eindigde hij bij TV Gelderland op de derde plaats tijdens een ‘Gelders-Goud’ festival met het nummer ‘Ik Doe Wat Ik Wil’. Dit werd tevens uitgebracht op een speciale ‘Gelders Goud’-cd.

In 2003 won Mondial in Leiden het ‘Leids Festival Van Het Levenslied’, met het nummer ‘’t Draaiorgel’. Hij won de ‘Mary Bey Bokaal’ vernoemd naar de inmiddels overleden Zangeres Zonder Naam. In 2004 naam Mondial in de studio van Jan Doddema de single ‘Amsterdam’ op, met medewerking van de zangeressen van de Rosetta’s. Het nummer kwam niet uit op cd. In 2005 verzorgde Mondial een optreden op de Leidse grachten bij een botenparade. Ook gaf hij optredens tijdens de Hartjesdagen te Amsterdam. Hij opende de kermis in Groenlo, vlak voor het jaarlijkse vuurwerk vanaf een bootje.

In 2006 was Mondial te gast bij de VARA in het tv-programma ‘Mooi! Weer De Leeuw’ van Paul de Leeuw, waar hij samen met de Dutch Diva’s zong. Ook was hij in dat jaar te gast in Tilburg, tijdens het ‘Festival van het Levenslied’. Tijdens de finale van het ‘Leids Festival van het Levenslied’ was hij jurylid.

In 2008 nam Mondial deel aan het SBS6 tv-programma 'Holland's Got Talent', waar hij na enkele voorrondes afvalt. In de zomer van 2008 bracht hij de single ‘Bella Italia’ uit, geschreven door de Duitse producent Jack White en geproduceerd door Gerto Heupink.

In oktober 2009 bracht Mondial de single 'Wij vieren feest!' uit, geschreven door het Duitse producentenduo Jean Frankfurter en Kristina Bach, geproduceerd door andermaal Heupink. De cd-single kwam uit op het Zingend Nederland-label.

In de zomer van 2013 bracht Mondial zijn single "De Nacht Is Nog Zo Lang" uit. De accordeon wordt bespeeld door virtuoos Rolus Karssen, die bekendstaat om zijn muzikale samenwerking met o.a. Marianne Weber. De hilarische videoclip is in samenwerking met Gré Parelmoer uit Pieterburen.

Tijdens het festival Op de Maat (een feest voor mensen met een verstandelijke beperking) in september 2014 te Eibergen zingt Mondial samen met Imca Marina.

In maart 2015 bracht Mondial zijn nieuwe single ‘Eindeloze Liefde’ uit. Deze single is geschreven en geproduceerd door Kees Tel. Het koorwerk is verzorgd door Nelleke Brzoskowski.

In 2016bracht Mondial de single "Waarom voelt dit zo goed" uit.

Discografie 
 1998 - cd-album 'Kleine Bever' (ITD35024)
 1998 - cd-single 'Kleine Bever' (ITS424)
 2001 - cd-single 'De Laatste Keer' (SLP01011)
 2008 - cd-single 'Bella Italia'
 2009 - cd-single 'Wij vieren feest!' (ZN Music 2009/03)
 2013 - cd-single 'De nacht is nog zo lang' (CDHS1312)
 2015 - cd-single 'Eindeloze Liefde'
 2016 - cd-single 'Waarom voelt dit zo goed'
2018- cd-single 'Geef mij een beetje dit'
2019-cd-single 'Bye Bye, Zwaai Zwaai
2020-cd-single 'Is Het Echt Te Laat'

Externe link 
 Officiële website

Nederlands zanger